Табуасу:

 Табуасу — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.
 Табуасу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.